Richard Parker (1767-1797), marin britannique, un des leaders d'une mutinerie.
 Rick Parker (Richard Lowell Parker) (1946) est un dessinateur de comics, ancien lettreur sur des comics de Marvel Comics.
 Richard Parker (1967-1994), père de Spiderman, dans l'univers Marvel.
 Richard Parker est un personnage de marin assassiné et mangé dans le roman d'Edgar Poe, Les Aventures d'Arthur Gordon Pym, publié en 1838 ainsi qu'un marin réel, également assassiné et mangé dans l'affaire R v. Dudley and Stephens, lié au naufrage du yacht Mignonette en 1884.
 Richard Parker est un tigre du Bengale, personnage central du film L'Histoire de Pi, dont le nom est en rapport avec le personnage du livre d'Edgar Poe et l'affaire du yacht Mignonette.